Regierung Menzies steht für folgende Regierungen Australiens:

 Regierung Menzies I (1939 bis 1940)
 Regierung Menzies II (1940)
 Regierung Menzies III (1940 bis 1941)
 Regierung Menzies IV (1949 bis 1951)
 Regierung Menzies V (1951 bis 1956)
 Regierung Menzies VI (1956 bis 1958)
 Regierung Menzies VII (1958 bis 1963)
 Regierung Menzies VIII (1963 bis 1966)